Ferry puede ser:
Transbordador
Transbordador espacial

Geografía 
Ferry (Alaska)
Condado de Ferry (Washington)
Ferry Pass (Florida)
Municipio de Ferry (Míchigan)

Personas 
Bob Ferry: baloncestista estadounidense
Bryan Ferry: cantautor británico.
Catherine Ferry: cantante francesa
Danny Ferry: baloncestista estadounidense
Jules Ferry: político francés
Luc Ferry: filósofo francés
Pascual Ferry: historietista español

Autores de nombres científicos 
 René Joseph Justin Ferry: botánico francés
 Zanty Ferry: youtuber, influencer, modelo, conductor.